Zhuangxing är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Shanghai, i den östra delen av landet, omkring 36 kilometer söder om den centrala stadskärnan. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Zhuangxing är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Jiangchuanlu,  km norr om Zhuangxing. Trakten runt Zhuangxing består till största delen av jordbruksmark. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Shanghai

WP:Projekt Kina